MSI har flere betydninger:
 Micro-Star International
 Medium scale integration
 Microsoft Installer